Ernst Elwert ist der Name folgender Personen:

* Ernst Elwert (Amtmann) (1729–1791), deutscher Amtmann
 Ernst Elwert (Politiker) (1788–1863), deutscher Gutsbesitzer und Politiker